Osoby o tym imieniu i nazwisku:
 Alexander Wood – brytyjski administrator kolonialny, gubernator Stant Lucii
 Alexander Wood – brytyjski lekarz
 Alexander Wood – amerykański piłkarz